Kriva Reka (Brus)
Kriva Reka (Čajetina)
Kriva Reka (Sjoemen), een dorp in gemeente Nikola Kozlevo, oblast Sjoemen